Мортен Г'юлманд, Мортен Дуе Г'юлманд (дан. Morten Due Hjulmand, нар. 25 червня 1999, Копенгаген, Данія) — данський футболіст, півзахисник італійського клубу «Лечче».
 Каспер Г'юлманд (дан. Kasper Hjulmand, нар. 9 квітня 1972, Ольборг) — данський футболіст.